Astarte se poate referi la:

Astarte, zeiță în mitologia feniciană
Astarte, formație muzicală